De Speedway Grand Prix in 2007 bestond uit een serie van elf wedstrijden in negen landen. De Deen Nicki Pedersen won het eindklassement en mocht zich wereldkampioen speedway noemen.

Deelnemers 
De deelnemers in het seizoen 2007 waren:

De top 9 van het vorig seizoen, exclusief Hans Andersendie als was gekwalificeerd via de kwalificaties:

 (1)  Jason Crump
 (2)  Greg Hancock
 (3)  Nicki Pedersen
 (4)  Andreas Jonsson
 (5)  Leigh Adams
 (7)  Matej Žagar
 (8)  Tomasz Gollob
 (9)  Jarosław Hampel

De drie rijders via de kwalificatie:

 (13)  Wiesław Jaguś
 (14)  Rune Holta
 (6)  Hans Andersen

De vier aangewezen rijders
 (10)  Antonio Lindbäck
 (11)  Scott Nicholls
 (12)  Bjarne Pedersen
 (15)  Chris Harris

Wedstrijdschema

Eindstand 

ns=niet geclassificeerd

Speedway Grand Prix
Motorsport in 2007